Чемпионат мира по трековым велогонкам 1965 года прошёл с 6 по 12 сентября в Сан-Себастьяне (Испания).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1965